Таркус може бити:

 Таркус (перуански бенд), перуанска хард-рок група са почетка 70-их година 20. века.
 Таркус (бразилски бенд), бразилска рок-група са почетка 21. века.
 Таркус (српски бенд), српски рок-бенд са краја 70-их година 20. века.
 Tarkus (песма), песма са истоименог албума групе „Емерсон, Лејк и Палмер“.
 Tarkus (албум), студијски албум групе „Емерсон, Лејк и Палмер“.
 Таркус (митологија), митски ентитет смештен у људској души.